Den här artikeln innehåller lagen i Herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 1996.

Grupp A

Argentina
Coach: Daniel Passarella

Portugal
Coach: Nelo Vingada

Tunisien
Coach:  Henryk Kasperczak

USA
Coach: Bruce Arena

Grupp B

Australien
Coach:  Eddie Thomson

Frankrike
Coach: Raymond Domenech

Saudiarabien
Coach:  Ivo Wortmann

Spanien
Coach: Javier Clemente

Grupp C

Ghana
Coach: Sam Arday

Italien
Coach: Cesare Maldini

Sydkorea

Coach:  Anatoliy Byshovets

Mexiko
Coach: Carlos de los Cobos

Grupp D

Brasilien
Coach: Zagallo

Ungern
Coach: Antal Dunai

Japan
Coach: Akira Nishino

Nigeria
Coach:  Jo Bonfrere

Referenser
Matchrapporter (FIFA.com)
Lag

Fotboll vid olympiska sommarspelen 1996